In der Saison 2017/18 waren die Regionalligen Nord, Ost, West und Süd-West sowie die diesen gleichgestellte Bayernliga die vierthöchsten Ligen im deutschen Eishockey.

Regionalliga Nord 
Die Regionalliga Nord wurde vom Landeseissportverband Niedersachsen (NEV) für Mannschaften der Bundesländer Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern veranstaltet. Neu in der Liga war der Verbandsligameister EC Nordhorn. Der REV Bremerhaven zog sich aus der Liga zurück. Ebenso zog sich die in Langenhagen spielende Mannschaft Hannover Scorpions 1b kurz vor Saisonbeginn zurück, da die Langenhagener Eishalle geschlossen wurde.

Teilnehmer 
  Weserstars Bremen
  Hamburger SV (Titelverteidiger)
  Adendorfer EC
 TAG Salzgitter Icefighters
 EC Nordhorn (Aufsteiger)

Modus 
Die fünf Teilnehmer spielten eine Doppelrunde (16 Spiele). Die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich für die Play-Offs, die im Modus Best-of-Five ausgetragen werden. Der Meister ist sportlich für die Oberliga Nord qualifiziert. Der Tabellenletzte spielt mit den beiden ersten der Verbandsliga Nord eine Relegation aus.

Hauptrunde 
Endstand, Quelle: Icehockeypage

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, T = Tore, (M) = Meister der Vorsaison. N = Neuling  Für die Playoff-Spiele qualifiziert

Regionalliga-Qualifikation 
Endstand, Quelle: Icehockeypage

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, T = Tore

ECW Sande und Crocodiles Hamburg sind für Regionalliga Nord 2018/19 qualifiziert, Nordhorn wäre sportlich abgestiegen.

Playoffs 
Endstand, Quelle: Icehockeypage

Halbfinale

Finale 

 Die Weserstars Bremen sind damit Meister der Regionalliga Nord

Regionalliga West 
Die Regionalliga West wurde vom Eishockeyverband Nordrhein-Westfalen (EHV-NRW) für Clubs aus Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz ausgerichtet.

Teilnehmer 
Die Regionalliga West wurde von zwölf auf neun Mannschaften verkleinert. Der Landesliga-Meister Bergisch Raptors verzichtete auf den Aufstieg.

Modus 
Die neun teilnehmenden Mannschaften spielten eine Doppelrunde. Die ersten acht Mannschaften spielten in Play-Offs im Modus Best-of-five um den Meistertitel und den Aufstieg in die Oberliga Nord. Der Tabellenneunte spielt in eine Relegation mit den vier besten Mannschaften der Landesliga.

Hauptrunde 
Endstand, Quelle: Icehockeypage

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, T = Tore, (M) = Meister der Vorsaison. N = Neuling  Für die Playoff-Spiele qualifiziert

Aufstieg zur Regionalliga West 
Der Tabellenletzte Neusser EV nahm an der Aufstiegsrunde der Landesliga NRW mit den ersten drei der Hauptrunde der Landesliga teil: Wiehl Penguins, Troisdorf Dynamite und Grefrath Phoenix.

Damit sind Neuss und Wiehl sportlich für die Regionalliga West 2018/19 qualifiziert. Zusätzlich qualifiziert sich die Löwen Frankfurt 1b als Meister der Hessenliga.

Playoffs 
Endstand, Quelle: Icehockeypage, Best-of-Five

Viertelfinale

Halbfinale

Finale 

 Der Herforder EV ist damit Meister der Regionalliga West.

Regionalliga Ost 
Die Regionalliga Ost umfasst das Gebiet der Bundesländer Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ausrichter ist der Sächsische Eissportverband.

Teilnehmer 
Neu in der Liga sind FASS Berlin, die sich aus der Oberliga Nord zurückzogen. Ebenso neu sind die Schönheider Wölfe, der Nachfolgeverein des in Insolvenz gegangenen Absteigers aus der Oberliga Süd, dem EHV Schönheide 09.

Modus 
Die neun Mannschaften spielten eine Eineinhalbfachrunde (24 Spiele). Die vier besten Mannschaften qualifizieren sich für die Play-Offs, die im Modus Best-of-Three ausgetragen werden. Der Meister ist für die Oberliga qualifiziert und wurde dort, je nach örtlicher Lage, in die Gruppe Süd bzw. Nord eingeteilt.

Hauptrunde 
Endstand, Quelle: Icehockeypage

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, T = Tore, A = Absteiger, (M) = Meister der Vorsaison.  Für die Playoff-Spiele qualifiziert.

Playoffs 
Endstand

 Damit ist Tornado Niesky Meister der Regionalliga Ost 2018

Regionalliga Süd-West 
Die Regionalliga Süd-West umfasst das Gebiet des Bundeslandes Baden-Württemberg. Ausrichter ist der Eissport-Verband Baden-Württemberg. Traditionell nimmt auch der EHC Zweibrücken aus Rheinland-Pfalz an der Liga teil.

Teilnehmer

Modus 
Die neun Teilnehmer spielten eine Eineinhalbfachrunde (24 Spiele). Die ersten vier Mannschaften spielten Play-Offs im Modus Best-of-Three. Der Meister ist sportlich für die Oberliga Süd qualifiziert. Es gibt keinen Absteiger, die Liga soll mit dem Meister der Landesliga Baden-Württemberg auf zehn Mannschaften aufgestockt werden.

Hauptrunde 
Endstand, Quelle: Icehockeypage

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, T = Tore, (M) = Meister der Vorsaison. (N) = Neuling  Für die Playoff-Spiele qualifiziert

Playoffs 
Endstand, Quelle: Icehockeypage, Best of Three

 Damit ist der SC Bietigheim 1b Meister der Regionalliga Süd/West

Bayernliga 
Die Eishockey-Bayernliga wurde vom Bayerischen Eissport-Verband ausgerichtet. Über die neu eingeführte Verzahnungsrunde gelang den Mannschaften des ECDC Memmingen und des TEV Miesbach der Aufstieg in die Oberliga 2017/18. Die beiden Abgänge aus der Liga wurden durch den Höchstadter EC, Absteiger aus der Oberliga Süd und den EV Füssen, Aufsteiger aus der Bayerischen-Landesliga, ersetzt. Da der Relegationssieger EC Bad Kissinger Wölfe durch den BEV keine Spielerlaubnis für die Bayernliga-Saison 2017/18 erhielt, konnte die EA Schongau, trotz sportlichen Abstiegs, in der Bayernliga verbleiben.

Teilnehmer

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten eine Hauptrunde (Einfachrunde) und ermitteln den Meister der Bayernliga 2017/18. Die besten acht Teams qualifizieren sich für eine Verzahnungsrunde mit den Mannschaften von Platz 9 bis 12 der Oberliga Süd (EV Lindau, ECDC Memmingen, EHC Waldkraiburg, TEV Miesbach). Diese wurde in zwei Gruppen (A u. B) à sechs Mannschaften gespielt (10 Spieltage), wobei sich die jeweils ersten vier für die Play-Offs qualifizierten. Die Play-offs wurden im Viertelfinale mit Best of Seven und ab dem Halbfinale mit Best of Three ausgespielt. Die besten 4 Teams (Halbfinalisten) sind für die Oberliga 2018/19 qualifiziert. Der Finalsieger war BEV Playoff-Meister.

Die Mannschaften auf den Rängen 9 bis 14 der Bayernliga-Hauptrunde werden mit den besten 10 Teams der Bayerischen-Landesliga verzahnt und spielten in zwei Gruppen (C u. D) eine Qualifikationsrunde (Einfachrunde) aus. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 3 jeder Gruppe sind für die Bayernliga 2018/19 qualifiziert. Die bestplatzierten Landesligisten der Gruppen C + D ermittelten im Modus „Best-of-Three“ den Bayerischen Landesligameister, bei dem sich die EC Bad Kissinger Wölfe mit 2:1 gegen den EHC Klostersee durchsetzen konnten.  Quelle: bev-eissport.de Aktuelle Tabelle: bev-eissport.de

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, T = Tore, N = Neuling (Aufsteiger), A = Absteiger.

  Qualifikationsrunde
 Der Höchstadter EC ist als Sieger der Hauptrunde "Meister der Bayernliga 2018"

Verzahnungsrunde 
Mit den EV Lindau Islanders, den ECDC Memmingen Indians, den EHC Waldkraiburg und dem TEV Miesbach, gehen die letzten vier platzierten der Oberliga-Süd in die Relegation für die Oberliga 2018/19 wo sie sich mit den acht stärksten Mannschaften der Bayernliga in der Verzahnungsrunde messen.
Die Spiele werden vom 19. Jan. bis 18. Feb. 2018 (Einfachrunde) ausgetragen.

Endstand, Quelle: Icehockeypage

Gruppe A 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, T = Tore  Für die Aufstiegsspiele zur Oberliga 2018/19 qualifiziert.
 Der TEV Miesbach konnte sich in der Verzahnungsrunde nicht durchsetzen und steigt damit in die Bayernliga ab.

Gruppe B 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, T = Tore  Für die Aufstiegsspiele zur Oberliga 2018/19 qualifiziert.

Playoffs 
Endstand, Quelle: Icehockeypage

Die Playoff-Spiele werden vom 23. Feb. bis 27. März 2018, die Aufstiegsspiele mit Best-of-Seven und ab dem Halbfinale mit Best-of-Three, ausgetragen. Die vier Sieger der Aufstiegsspiele sind sportlich für die Oberliga qualifiziert. Die Verlierer treten 2018/19 in der Bayernliga an. Die siegreichen Teams spielten in den Playoffs den BEV Playoff-Meister 2018 aus.

Aufstiegsspiele 

Qualifiziert für die Oberliga 2018/19 fett gedruckt.

Meister-Playoff 
Endstand

 Damit ist der ECDC Memmingen BEV Playoff-Meister 2018

Qualifikationsrunde 
Die Spiele wurden vom 19. Jan bis 11. März 2018 ausgetragen.

Endstand, Quelle: Icehockeypage

Gruppe C 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, T = Tore  Für die Bayernliga 2018/19 qualifiziert.
 Der ESV Buchloe, der EC Pfaffenhofen und der EV Moosburg konnten sich nicht qualifizieren und sind damit die  Absteiger in die "Bayerische Landesliga".

Gruppe D 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, T = Tore  Für die Bayernliga 2018/19 qualifiziert.
 Die Wanderers Germering konnten sich nicht qualifizieren und steigen damit in die BLL ab.

Norddeutscher Eishockeypokal 
Der Niedersächsische Eissport-Verband trägt zusätzlich zum Ligenbetrieb einen Pokalwettbewerb für Mannschaften bis zur Regionalliga aus. Hintergrund ist die geringe Anzahl von Spielen in der Regionalliga Nord und das Nichtzustandekommen einer geplanten Verzahnung der Gruppen Nord und Ost.

Gruppenphase

Halbfinale

Finale

Weblinks 
Offizielle Spielpläne und Tabellen:
 Regionalliga Nord
 Regionalliga Süd/West
 Regionalliga West
 Regionalliga Ost
 Bayernliga

Einzelnachweise 

Regionalliga 2018